

События 
 Консулы император Гонорий (VII раз) и император Феодосий II (II раз).
 Восстали британские войска. Поставив и свергнув нескольких императоров, они провозгласили августом Константина. Гонорий вынужден согласиться на соправительство с ним.
 Константин переправился в Бононию, привлёк на свою сторону галльских и аквитанских солдат и подчинил себе все области Галлии вплоть до Альп. Константин подчинил Испанию.
 Около 407 — Смерть императрицы Евдоксии.
 Хэлянь Бобо создал хуннское царство Ся.
 407—425 — Император Ся Хэлянь Бобо.
 Разгром Южной Лян хуннами.
 Фэн Ба взял власть в Поздней Янь.
 407—409 — Император Янь Муюн Юнь.
 Набег жужаней на табгачей.
 Вывод римских войск из Британии.

Скончались 
 14 сентября — Иоанн Златоуст в Армении.
 Мужун Си — император Янь.

См. также

Примечания